Ukraina, un croiseur ukrainien ; 
 Ukraina, un village du centre de la Pologne (Łódź) ; 
 Ukraina, un village dans le sud de la Pologne (Petite-Pologne) ; 
 Ukraina Stadium, un stade de football à Lviv en Ukraine ; 
 1709 Ukraina, un astéroïde de la ceinture principale.